Molekulska formula -{C16H19N3O4S}- se može odnositi na:

 Ампицилин
 Cefradin